Per opposizione si intende, in generale, l'assunzione di una posizione contraria, negatoria, antitetica o comunque non favorevole a quella di altri.

Opposizione – in politica, gruppo che in un sistema decisionale non copre la maggioranza dei decisori
Opposizione – nel diritto, atto giuridico di resistenza avverso un qualsiasi atto o fatto di rilevanza giuridica contrario agli interessi di chi la proponga
Opposizione – in astrologia, l'aspetto tra due pianeti corrispondente ad una distanza angolare di 180 gradi
Opposizione – in astronomia, posizione reciproca di due corpi celesti allineati rispetto all'osservatore
Opposizione – in filosofia, condizione per cui qualcosa per le sue caratteristiche si pone, materialmente e/o idealmente, in netto contrasto rispetto ad un'altra
Opposizione – in linguistica, condizione di due suoni di ricorrere alternativamente nello stesso contesto e di produrre in tal modo parole di significato diverso
Opposizione – in senso scacchistico, si intende la posizione dei due re uno di fronte all'altro, alla minima distanza possibile, cioè separati da un'unica colonna o traversa
 Opposizione – negli scacchi, la posizione dei due re uno di fronte all'altro, alla minima distanza possibile, cioè separati da un'unica colonna o traversa